Corea del Sud
Distretto di Nam – distretto della città di Gwangju
Distretto di Nam – distretto della città di Incheon
Distretto di Nam – distretto della città di Pusan
Distretto di Nam – distretto della città di Taegu
Distretto di Nam – distretto della città di Ulsan